Суперкубок Кандиду де Оливейра 1985 года () — 7-й розыгрыш Суперкубка Португалии, в котором встречались чемпион страны сезона 1984/85 «Порту» и обладатель Кубка Португалии 1984/85 «Бенфика». Первый матч в Лиссабоне закончился минимальной победой «Бенфики». Единственный гол на 38-й минуте забил полузащитник хозяев . В ответном матче была зафиксирована безголевая ничья, принесшая лиссабонцам по сумме двух встреч Суперкубок.

Первый матч

Ответный матч

Примечания

Ссылки 
 Суперкубок Португалии 1985 на сайте zerozero.pt

1985
Матчи ФК «Бенфика»
Матчи ФК «Порту»
Португалия
Спорт в Португалии в 1985 году
Спортивные соревнования в Лиссабоне
Спортивные соревнования в Порту
События 20 ноября
События 4 декабря
Ноябрь 1985 года
Декабрь 1985 года